Полука́рпово — деревня в Калининском районе Тверской области.

География 
Деревня находится в 6 км от центра поселения посёлка Эммаусс.

Население 
По данным на 2008 год население НП составило 49 человек.

Власть 
Деревня в административном плане относится к Эммаусскому сельскому поселению Калининского района
Тверской области.

Примечания 

Населённые пункты Калининского района (Тверская область)